Га́рнер () — английская фамилия.

Известные носители

А 
 Гарнер, Алан (род. 1934) — британский писатель в жанре фэнтези.
  (1873—1930) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Пенсильвания (1909—1911).
 Гарнер, Андреа (род. 1979) — американская баскетболистка.

Б 
  (род. 1940) — американский баскетболист, игрок Американской баскетбольной ассоциации в составе клуба «Анахайм Амигос».
  — американский радиоведущий, лауреат премии «Эфирный человек года» Академии кантри-музыки (2003, 2005, 2010), номинант на Премию Маркони Национальной вещательной ассоциации (2003).
  (Роберт Гарнер; род. ок. 1935) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Окленд Рэйдерс» и «Лос-Анджелес Чарджерс».
  (род. 1958) — американский юрист, лексикограф и публицист, редактор Юридического словаря Блэка (с 1999).

Г 
  (1939—2017) — американский искусствовед и фотограф, чьи работы входят в собрание Чикагского института искусств, заведующая кафедрой искусств Коннектикутского университета (1989—1992).

Д 
  — член Совета старейшин Метропольной общинной церкви, ЛГБТ-активист.
 Гарнер, Джей (род. 1938) — глава американской оккупационной администрации Ирака в 2003 году.
  (1895—1975) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Ливерпуль» (1924—1926).
 Гарнер, Джеймс (1928—2014) — американский актёр.
 Гарнер, Джеймс (род. 2001) — английский футболист.
  (1870—1960) — американский химик-технолог, один из изобретателей воздушных угольных фильтров, профессор Меллоновского института промышленных исследований (1914—1957).
  (1871—1938) — американский юрист и политолог, профессор политологии Иллинойсского университета (с 1904).
  — американский писатель-сатирик.
 Гарнер, Дженнифер (род. 1972) — американская актриса и продюсер.
  — американский публицист.
  (род. 1969) — британский предприниматель, генеральный директор крупнейшего строительного кооператива Nationwide Building Society (с 2016).
  (род. 1988) — британский футболист, полуфиналист Кубка Шотландии (2017) в составе клуба «Рейнджерс».
  (род. 1947) — британский гольфист, победитель Британского матчевого чемпионата (1972).
  (род. 1931) — британский дипломат, посол Великобритании в Афганистане (1981—1984) и Гамбии (1984—1987).
 Гарнер, Джон Нэнс (1868—1967) — американский политик, вице-президент США (1933—1941).
  (род. 1952) — вест-индский крикетчик, обладатель кубков Gillette / NatWest (1979, 1983) и Benson & Hedges (1981, 1982) в составе команды Сомерсета, чемпион мира (1979) в составе сборной Вест-Индии, член Зала славы Международного совета крикета (с 2010).
  (род. 1999) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Порт Аделейд».
 Гарнер, Джулия (род. 1994) — американская актриса.
  (род. 1986) — американская художница.
  (род. 1974) — новозеландский радио- и телеведущий и журналист, лауреат Новозеландской телевизионной премии за лучший новостной репортаж (2012) и премии Ассоциации газетных издателей лучшему комментатору (2017).
  (род. 1941) — британский химик, профессор неорганической биохимии Ноттингемского университета (1998—2010), член Лондонского королевского общества (с 1997), редактор журнала Philosophical Transactions of the Royal Society A (2011—2017), президент Королевского химического общества (2008—2010), лауреат премий Тилдена (1985) и Людвига Монда (2007).
  (род. 1954) — американский композитор, лауреат Американской премии в категории камерной музыки (2015).

Ж 
  (род. 1994) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Женской австралийской футбольной лиги «Коллингвуд» и «Норт-Мельбурн», победитель матча «родного штата» (2017) в составе сборной Виктории против сборной остальных штатов и территорий.

И 
  (род. 1991) — американский футболист, четвертьфиналист Открытого кубка США (2012) в составе клуба «Дейтон Датч Лайонс».
  (род. 1961) — барбадосский политик, .

К 
  (1915—2014) — американский инженер, чья общественная кампания привела к объявлению официального ежегодного субботника уборки федеральных территорий.
 Гарнер, Келли (род. 1984) — американская актриса.
 Гарнер, Кенни (род. 1975) — американский боец смешанного стиля.
 Гарнер, Кимберли (род. 1990) — английский дизайнер спортивной одежды.
  (род. 1955) — священник Объединённой методистской церкви Австралии, руководитель Миссии Уэсли (с 2006).
  (род. 1979) — австралийская культуристка, Мисс Фитнесс мира Национальной любительской ассоциации бодибилдеров (2000).
  (род. 1971) — новозеландский крикетчик, участник Турнира Планкета в составе сборной Центральных районов.
  (род. 1975) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клубов «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз».
  (род. 1973) — американская волейболистка, серебряная медалистка Игр доброй воли (1994).

Л 
  (род. 1952) — американский блюз-музыкант.
  (1915—2003) — американский джазовый пианист, брат Эррола Гарнера.
  (род. 1995) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Уэстс Тайгерс».

М 
  (1898—1936) — американский жокей, победитель Кентуккийского дерби (1934).
  — сбежавшая рабыня, убившая свою дочь, не желая её возвращения в рабство; история Гарнер легла в основу романа Тони Моррисон «Возлюбленная».
  (род. 1969) — австралийский спринтер, чемпион Австралии в беге на 400 м (1992), рекордсмен Океании в эстафете 4×400 м (с 1991), участник летних Олимпийских игр (1988, 1992).

Н 
  (род. 1970) — австралийская актриса, лауреат премии Logie за лучшую детскую роль (1986), премии AACTA за лучшую женскую роль (1988), Премии Хелпманна за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле (2003).
  (род. 1976) — игрок клубов Лиги американского футбола в помещениях.
  (род. 1985) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».

П 
 Гарнер, Пегги Энн (1932—1984) — американская актриса.
  (Персиваль Гарнер-третий; род. 1988) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Кливленд Индианс» (2016).
  (ур. Филип Гарнер; род. 1942) — американская художница.

Р 
  (1921—2015) — южноафриканский актёр и режиссёр, лауреат Театральной премии Fleur de Cap за лучшие роль, режиссёрскую работу (1983) и вклад в искусство (1999).
  (1848—1920) — американский зоолог-самоучка, исследователь общения обезьян.
 Гарнер, Робби (род. 1963) — американский программист и разработчик программного обеспечения на естественном языке.
  (род. 1960) — британский политолог, специалист по правам животных.

С 
  (род. 1959) — британский футболист, проведший более 470 игр в составе клуба «Блэкберн Роверс».
 Гарнер, Сара (род. 1971) — американская гребчиха.
  — американский игрок в бридж, победитель турнира Vanderbilt в рамках Североамериканских чемпионатов по бриджу (2019).
  — американский театровед, профессор драматической литературы и теории Университета Теннесси.
  (Джозеф Джон Сэвилл Гарнер; 1908—1983) — британский дипломат, посол Великобритании в Канаде (1956—1961), член Палаты лордов (с 1969).

Т 
  (род. 1978) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Калгари Флэймз» (1998—1999).
  (род. 1994) — игрок в австралийский футбол, полуфиналист Австралийской футбольной лиги (2015) в составе клуба «Норт-Мельбурн».
  (1789—1868) — британский гравёр.
  (1839—1906) — британский архитектор, создатель ряда церквей совместно с Джорджем Фредериком Бодли (1827—1907), отнесённых к 1-й категории архитектурного наследия.

У 
  (Уильям Гарнер; род. 1955) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландской лиги (1976) в составе клуба «Абердин».
  (1921—2008) — американский когнитивный психолог, заведующий кафедрой психологии (1974—1977) и декан Высшей школы искусств и наук Йельского университета (1978—1979), член Национальной академии наук США (с 1965), лауреат премии Американской психологической ассоциации за выдающийся научный вклад (1964).

Ф 
 Гарнер, Фил (род. 1949) — американский профессиональный бейсболист.
  (род. 1933) — французская оперная певица.
 Гарнер, Фрэнк — канадский спортивный тренер и функционер, тренер олимпийской сборной Канады по гребле на байдарках и каноэ (1976, 1980, 1984).

Х 
  (род. 1942) — австралийская писательница, сценаристка и журналистка, лауреат Премии Банджо Национального литературного совета Австралии (1978), премии AACTA за сценарий к телефильму (1987), Литературной премии Уиндема — Кэмпбелла за нехудожественное произведение (2016).
  (род. 1990) — американская гольфистка, чемпионка мира среди женщин по ударам на дальность (2019).
  (1913—1979) — британско-канадский писатель, лауреат Премии генерал-губернатора за англоязычное художественное произведение (1963).

Ч 
  (род. 1972) — игрок в американский футбол, участник Супербоула (2003) в составе клуба «Окленд Рэйдерс».

Э 
 Гарнер, Эдвард (ок. 1959—1974) — подозреваемый, убитый полицейским в Мемфисе (штат Теннесси, США), при разборе гибели которого Верховный суд США указал применять смертельное оружие лишь при убеждённости в непосредственной физической опасности подозреваемого.
  (род. 1969) — австралийская актриса, писательница, музыкантка, исследователь культуры Франции, лауреат премии APRA за музыкальное сопровождение к фильму (2002), номинант на премию AACTA за лучшую женскую роль второго плана (1982, 1996).
  (наст. имя — Эльма Нейпир; 1892—1972) — доминикская писательница, журналистка и политик шотландского происхождения, член Законодательного совета колонии Доминика (1940—1944, 1947—1954), первая в Вест-Индии женщина-депутат законодательного собрания.
  (1886—1956) — детская писательница и иллюстратор.
 Гарнер, Эрик (1970—2014) — афроамериканец, погибший при конфликте с полицейскими в Томпкинсвилле (штат Нью-Йорк, США).
 Гарнер, Эрролл (1921—1977) — американский джазовый пианист и композитор, брат Линтона Гарнера.

Топоним 
  — город в штате Айова (США), административный центр округа Ханкок.
 Гарнер — город в штате Арканзас (США).
  — город в штате Северная Каролина (США), пригород столицы штата Роли.

Другое 
 «» — опера по истории рабыни Маргарет Гарнер на либретто Тони Мориссон и музыку Ричарда Даниэльпура.

См. также 
 Гернер
 Гарднер